Gatti ima više značenja:
 Gatti, Asti
 Gatti, Cosenza
 Gatti, Mantua
 Gatti, Sondrio
 Gatti, Treviso